«Three Gays of the Condo» () — семнадцатый эпизод четырнадцатого сезона мультсериала «Симпсоны». Впервые вышел в эфир 13 апреля 2003 года.

Сюжет 
Симпсоны находят у себя дома гигантскую головоломку-пазл «Концерт у Золотых Ворот» и решают собрать её на заднем дворе, так как в доме нет комнат, способных поместить в себе настолько большую картину. Симпсоны настолько увлекаются этим занятием, что Барт даже носит пазлы с собой в школу вместо обеда, а Гомер уже неделю не ходит на работу. В конце концов семья завершает своё творение и любуется им на заднем дворе. Но тут зоркий глаз Неда Фландерса замечает, что в картине не хватает одного кусочка — головы певца. Симпсоны ищут пропавший пазл по всему дому. Проверяя шкаф на наличие пропажи, Гомер находит сундучок с надписью «Воспоминания Мардж». Среди различных сувениров из восьмидесятых присутствует фотография с открытия Таверны Мо. Насладившись воспоминаниями о молодости, Гомер замечает на обратной стороне фотографии гневное письмо от Мардж, которое она написала в тот самый день открытия. В тот злополучный день Гомер привёл свою будущую жену в Таверну Мо. Там он напился и играл в видеоигры, абсолютно не обращая внимания на скучающую Мардж. А под конец у него случилось алкогольное опьянение и его увезли в больницу. После всего пережитого Мардж написала Гомеру, что они абсолютно не подходят друг другу. Прочитав это, Гомер впадает в недоумение: почему же Мардж в таком случае вышла за него замуж? Ах, вот почему: через два дня Мардж была у врача и тот сообщил ей о том, что она беременна! Тут в комнату заходит Мардж и сообщает, что нашла пропавший пазл у Мэгги в носу, но Гомеру уже не до этого: он считает, что Мардж никогда его не любила и вышла замуж лишь потому, что была беременна Бартом. И даже убеждения Мардж о том, что она любит Гомера, но поощряет далеко не все его поступки, не успокаивают, а наоборот — расстраивают Гомера и он уходит спать в комнату Барта, где всю ночь плачет и мешает спать сыну.

На следующий день Мардж пытается успокоить обиженного мужа (он хотел приготовить блины, но она говорит, что это яичница, и к тому же он разбросал пивные банки), но тот воспринимает всё в штыки и в конце концов уезжает из дому, чтобы временно пожить отдельно от жены. Пожив один день в «Апартаментах Для Холостяков» вместе с отцом Милхауса, Гомер решает вернуться домой. Уже решившись зайти в дом, Симпсон замечает ящик с бесплатными газетами «Спрингфилдские Квартиры». Тут Гомер находит занятное объявление: в шикарную трёхкомнатную квартиру требуется третий сожитель. Увидев прелести данного жилья и оценив сравнительно недорогую квартплату, Гомер решает отправиться в тот район, где находятся данные апартаменты. Он прибывает в странный квартал, где «всё выглядит как-то подозрительно». Тут он встречается со Смитерсом, который необычно одет и говорит Симпсону, что он здесь заблудился (хотя местные хорошо его знают). А вскоре Гомер встречает своих новых сожителей Грэйди и Хулио, которые сразу же сообщают Симпсону, что они геи, хотя Гомеру, как ни странно, глубоко наплевать на это. Сладкая парочка соглашается принять Гомера у себя, а позже кардинально меняет ему стиль одежды, причёску и так далее. Мардж готова простить Гомера, но тот уже свыкся с новым образом жизни и абсолютно не хочет извиниться, за что жена снова прогоняет его. После этого Гомер идёт в клуб, где зажигательно танцует, попутно сообщая Грэйди и Хулио (цвет его волос меняется в промежутке), что его отношения с Мардж окончательно разорваны.

На следующий день Грэйди и Гомер как обычно сидят перед телевизором, как вдруг стоящий на балконе Хулио сообщает, что к Гомеру пришла Мардж с детьми. Чтобы помириться с мужем, Мардж пригласила самого Эла Янковича, который поёт песню о непростых отношениях Гомера и Мардж. После этого Гомер соглашается на предложение Мардж прийти на примирительное свидание. Гомер старательно готовится к свиданию и даже немного нервничает. Его приятели-геи решают расслабить Гомера и дают ему коктейль «Маргарита» для спокойствия. Гомер воспринимает это как знак свыше и выпивает его… А тем временем Мардж ждёт Гомера в кафе «Рыцарский Турнир». Муженёк приходит лишь под конец мероприятия и естественно налицо выглядит пьяным. Яростная Мардж сообщает Гомеру, что благодаря этому поступку их отношения окончательно разорваны и уходит домой на глазах у шокированных знакомых. Грустный Гомер возвращается домой и сообщает Грэйди о случившемся. Но тот говорит, что Гомеру нужно идти дальше… и страстно целует Симпсона, давая понять, что гей любит его. Гомер долго молчит, не зная, как отреагировать на такое, а потом резко бросается к окну, выпрыгивает из него и убегает, попутно говоря, что он разбил бы Грэйди сердце. Опечаленный гей остаётся в одиночестве, а Гомер тем временем прибегает в Бар Мо и рассказывает бармену о своих несчастьях. Мо в ответ лишь поит Гомера спиртным, пока у того снова не случается алкогольное отравление. Испуганный бармен доставляет беднягу в больницу и поспешно убегает, как бы его не наказали за такое поведение. Уже в больнице Доктор Хибберт показывает откачанному Гомеру кассету с записью его первого алкогольного опьянения (в те времена доктор установил камеры, дабы узнать, кто ворует медицинский инвентарь). Оказывается, Мардж очень переживала за Гомера и не особо сердилась на него, ей намного важнее, что Гомер — хороший человек! После этого к Гомеру приходит Мардж и они страстно целуются, возродив свою любовь.

Эту историю Доктор Хибберт просматривает на кассете много лет спустя (попутно он узнаёт, что медицинский инвентарь воровала его медсестра).

Ссылки 
 «Three Gays of the Condo» at The Simpsons.com
 

Эпизоды сериалов на ЛГБТ-тематику